Sibylline et les Abeilles est le 3ème album de la série Sibylline de Raymond Macherot mais aussi la 8ème histoire de ce personnage qui fut publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

L'album fut publié en 1971 et comporte également l'histoire Sibylline contre-attaque.

Univers

Synopsis 
La petite communauté d'animaux paisible dans laquelle vit Sibylline et à nouveau attaquée par le roi des rats Anathème et son armée. Mais cette fois Sibylline peut compter sur ses nouveaux alliés, les abeilles.

Personnages 
Sibylline et Taboum les souris 

Clothaire le lapin 

Verboten le hérisson 

Flouzemaker le corbeau 

Anathème et Bacafleurs les rats

Isidore et Clarinette les canards

Historique

Publication

Revues 
Les deux histoires de 30 pages chacune qui composent cet album ont été prépubliées dans le journal de Spirou :

Sibylline contre-attaque en 1968 dans les numéros 1557 à 1571 

Sibylline et les abeilles en 1969 dans les numéros 1618 à 1632

Album 
L'album Sibylline et les abeilles est paru aux éditions Dupuis en 1971

Lien externe 

Histoire de Sibylline
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1969